Ка́но () — штат на півночі Нігерії. Найбільш населений штат Нігерії. Адміністративний центр штату — місто Кано.

Історія 
Штат Кано утворений 27 травня 1967 року в ході реформи адміністративного поділу Нігерії, яка розділила країну на 12 штатів. До цього територія штату входила до складу Північної області. У 1991 році зі складу штату Кано виділився штат Джигава.

Економіка 
Історично Кано був торговим і сільськогосподарським штатом. Найважливішою культурою є виробництво арахісу.

Штат отримує істотну частину субсидій, що розподіляються федеральним урядом, утворених переважно з доходів від продажу нафти. Так, з 1990 по 1996 рік Кано отримував 10,9 % доходів, у той час як наступний за ним штат, Сокото — лише 3,5 %.

Промислове виробництво, раніше розвинене в Кано, нині занепало, не в останню чергу через перебої з електроенергією. Існують плани будівництва АЕС в північно-східній Нігерії. Передбачається, що станція працюватиме на урані, який видобувається в штаті Гомбе, і доставлятиметься на станцію залізницею.

Адміністративно-територіальний поділ 
Штат розділений на 44 території місцевого адміністративного управління.

Примітки

Посилання 

Штати Нігерії